Изотопы натрия — разновидности атомов (и ядер) химического элемента натрия, имеющие разное содержание нейтронов в ядре. Известны 23 изотопа натрия с массовым числом от 17 до 39 и с числом нейтронов в ядре от 6 до 28. Известны также три изомерных состояния.

Среди искусственных изотопов самый долгоживущий 22Na (период полураспада 2,6 года) и 24Na (период полураспада 15 часов). Прочие изотопы имеют период полураспада меньше минуты. 22Na претерпевает позитронный распад с периодом полураспада , его используют в качестве источника позитронов и в научных исследованиях. 24Na, с периодом полураспада по каналу β−-распада 15 часов, используется в медицине для диагностики и для лечения некоторых форм лейкемии.

Таблица изотопов натрия

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбуждённые изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы натрия